Burgundia (în limba franceză: Bourgogne) este numele mai multor entități politice sau administrative ce au existat sau există în Franța. Numele vine de la burgunzi, un popor germanic care a umplut vidul de putere lăsat de prăbușirea jumătății occidentale a Imperiului Roman. În 411 au traversat Rinul și au format un regat la Worms, Germania. În mijlocul luptelor dintre romani și huni, regatul burgund a ajuns să ocupe teritoriile care astăzi se află la granița dintre Elveția, Franța și Italia. Termenul Burgundia se poate referi astfel la: 

Regiunea Burgundia, de până la 2016;
Regiunea Burgundia-Franche-Comté, de după 2016;

Regatul Burgundia, un regat franc format pe teritoriile cucerite de la burgunzi;
Burgundia, un ducat medieval din cadrul Regatului Franței. Ducatul a jucat un rol important în Războiul de o sută de ani, fiind unul dintre principalii protagoniști, ducii de Burgundia controlând un teritoriu important în Europa de Vest.
Burgundia, un comitat medieval din cadrul Sfântului Imperiu Roman. Era învecinat cu ducatul omonim, dar a fost mult timp sub suveranitate germană. Statutul de comitat liber a dat numele regiunii de Franche-Comté, regiune devenită o regiune administrativă franceză de până la 2016.
Vinul de Burgundia, un nume de vinuri din regiunea omonimă, denumire de origine protejată de legislația internațională.
Roșu de Burgundia, o nuanță de roșu închis, spre violet.
Burgundia, un pachebot transatlantic, scufundat în urma unui accident în 1898.